Kınık bezeichnet
 einen oghusischen Stamm, siehe Kınık
 einen Landkreis in der türkischen Provinz Izmir, siehe Kınık (Izmir)
 eine Ortschaft in der türkischen Provinz Antalya, siehe Kınık (Kaş)
 einen Siedlungshügel in der türkischen Provinz Niğde, siehe Kınık Höyük